Birkenreuth ist der Ortsname von

 Birkenreuth (Erbendorf), Ortsteil der Stadt Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Birkenreuth (Wiesenttal), Ortsteil des Marktes Wiesenttal, Landkreis Forchheim, Bayern